Ел Корозал има више значења:

 Ел Корозал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Корозал (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Корозал (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Корозал (Сан Бартоломе Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Корозал (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Корозал (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Корозал (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Корозал (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Корозал (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Корозал (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику